GQ kan syfta på:

GQ 
 GQ – landskod för Ekvatorialguinea
 GQ – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Ekvatorialguinea
 GQ (tidning) – ett herrmagasin från USA, tidigare Gentlemen's Quarterly

.gq 
 .gq – nationell toppdomän för Ekvatorialguinea